«São Paulo» puede referirse a:

en Brasil

Divisiones administrativas 
  Estado de São Paulo, estado del sudeste del país.
  São Paulo, ciudad capital del estado brasileño homónimo.
 Región Metropolitana de São Paulo, conurbación del Estado de São Paulo.

Fútbol 
  São Paulo Futebol Clube, club polideportivo brasileño.

Otros 
NAe São Paulo, portaaviones construido en Francia y comprado por la Armada de Brasil en el año 2000.

en Portugal

Divisiones administrativas 
 São Paulo, freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lisboa.